

Прізвище  

 Петровський Анатолій Володимирович (*1958) — радянський футболіст, захисник.
 Петровський Андрій Леонідович — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Петровський Артур Володимирович — радянський психолог, теоретик науки.
 Петровський Василь — козацький військовий діяч, сотник, полковник.
 Петровський Валентин Васильович — український тренер з легкої атлетики, науковець, заслужений тренер УРСР (1969), заслужений тренер СРСР (1970).
 Петровський Віктор — перекладач роману «Ольмейрова примха».
 Петровський Віктор Станіславович — старший солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Петровський Володимир Володимирович (1958) — український історик, доктор історичних наук, професор.
 Петровський Володимир Володимирович (1981) — український футболіст, нападник.
 Петровський Георгій Семенович (1924—1989) — радянський військовик, учасник Другої світової війни, генерал-лейтенант, почесний громадянин Бердичева.
 Петровський Григорій Іванович (1878—1958) — радянський державний і політичний діяч.
 Петровський Дмитро Васильович (1892—1955) — російський письменник та поет.
 Петровський Костянтин Остапович (1907—1991) — командир танкової бригади, полковник, Герой Радянського Союзу.
 Петровський Леонід Григорович (1902—1941) — радянський воєначальник, генерал-лейтенант; син Григорія Івановича.
 Петровський Марчін (1988) — польський футболіст, захисник.
 Петровський Микола Неонович (1894—1951) — український радянський історик.
 Петровський Микола Олексійович (1882—1922) — старшина дієвої армії УНР.
 Петровський Мирон Семенович (1932—2020) — український літературознавець-русист, письменник.
 Петровський (Налекрешвілі) Олександр Володимирович (1972) — український кримінальний авторитет.
 Петровський Олександр Феофілович (1851—1940) — єпископ Російської Православної Церкви, архієпископ Харківський.
 Петровський Олександр Павлович (1906—1945) — 1-й секретар Одеського підпільного обкому.
 Петровський Олександр Юрійович (1908—1983) — український диригент та педагог, професор, народний артист УРСР.
 Петровський Роман Володимирович — сержант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Петровський Сергій Васильович (1863) — священик, історик церкви.
 Петровський Федір Дмитрович — повстанець, один із командирів Червоного козацтва.
 Петровський Федір Олександрович (1890—1978) — російський перекладач, редактор і коментатор античної літератури.
 Петровський-Штерн Йоханан Миронович (1962) — радянський і американський історик, філолог, есеїст, перекладач.
 Рославський-Петровський Олександр (1816—1871) — статистик та історик.

Населені пункти 

 
 Петровський — селище, Біловський округ, Кемеровська область
 Петровський — селище, Ленінськ-Кузнецький округ, Кемеровська область
 Петровський — хутір, Мелеузівський район, Башкортостан
 Петровський — селище, Новичихинський район, Алтайський край
 Петровський — селище, Панкрушихинський район, Алтайський край

Див. також 
 Петровська
 Петрівський
 Петровськ
 Петровський район
 Петровський сільський округ
 Петровський парк
 Петровський стадіон у місті Санкт-Петербург